Sandemar är ett ortnamn knutet till Österhaninge socken och kan avse:

Sandemar (slott)
Sandemar (ort)
Sandemar naturreservat